Ambra Migliori (1984) – nuotatrice italiana
 Francesco Migliori o Meliori (1684?-dopo il 1736) – pittore italiano 
 Franco Migliori (1982) – cestista argentino naturalizzato italiano
 Giovanni Battista Migliori (1893-1978) – avvocato e politico italiano
 Monica Migliori (1968) – doppiatrice italiana
 Nicla Migliori, nata Nicla Artigiani (1923-2008) – tennista italiana
 Nino Migliori (1926) – fotografo italiano
 Riccardo Migliori (1952) – politico italiano